Marca steht für

 Marca, eine spanische Sportzeitung
 Marca (Recuay), Ort und Distrikt in der Provinz Recuay (Peru)
 Marca (Sălaj), eine Gemeinde in Rumänien
 die Eparchie Marča
 das Marca-Seidenäffchen

Marca ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Marca-Relli (1913–2000), US-amerikanischer Maler italienischer Abstammung
 Francesco della Marca (* zwischen 1285 und 1290, † um 1344), Philosoph, Theologe und Mitglied des Franziskanerordens, siehe Franz von Marchia
 Hartlevus de Marca (1360–1390), Rektor an der Universität zu Köln
 Pierre de Marca (1594–1662), französischer Jurist, Politiker, Gelehrter und römisch-katholischer Bischof und Erzbischof
 Rafael Tasis i Marca (1906–1966), katalanischer Schriftsteller, Politiker und Buchhändler

a Marca ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio a Marca (1507–1558), Schweizer Politiker, Landammann, Militär und Hauptmann
 Carlo a Marca (1803–1851), Schweizer Politiker, Landammann, Militär und Oberstbrigadier
 Carlo a Marca (Hauptmann) (1622–1681), Schweizer Politiker, Notar, Landammann, Podestà und Präsident der Syndikatur in Veltlin
 Carlo Corradino a Marca (1805–1878), Schweizer Politiker, Richter, Landammann, Militär und Oberstleutnant
 Carlo Domenico a Marca (1725–1791), Schweizer Politiker, Richter, Landammann, Podestà und Präsident der Syndikatur in Veltlin
 Clemente Maria a Marca (1764–1819), Schweizer Politiker, Richter, Landammann, Grossrat und Staatsrat
 Giuseppe a Marca (1799–1866), Schweizer Politiker, Richter, Landammann, Bündner Grossrat, Mitglied des Kleinen Rats und Landrichter des Grauen Bundes 

Siehe auch:
 a Marca
 Marka
 Markka